Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1935 — 9-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 19 січня по 27 січня 1935 року. Матчі відбувались у Давосі. 

У рамках чемпіонату світу пройшов 20-й чемпіонат Європи.

Попередній етап

Група А 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Результати матчів

Група В 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Результати матчів

Група С 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Результати матчів

Група D 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Результати матчів

Матчі за 9 - 15 місця

Група А

Результати матчів 

Підсумкова таблиця

Група В

Результати матчів 

Підсумкова таблиця

Матч за 9 місце 
 27 січня 1935  Німеччина —  5:1 (2:0,2:1,1:0)

Другий раунд

Група А 

Примітки Матч збірних Швеції та Італії не дограли до кінця.

Підсумкова таблиця

Група В 

Підсумкова таблиця

Матчі за 5 - 8 місця

Фінальний раунд 

Підсумкова таблиця

Підсумкова таблиця чемпіонату світу

Склад чемпіонів світу 
Тоні Лемей, Вік Ліндквіст, Ромео Ріверс, Кем Шивен, Арт Райс-Джонс, Рой Хінкл, Норм Єллоуліс, Арчі Крейтон, Альберт Лемей, Джо Ріверс.

Підсумкова таблиця чемпіонату Європи

Посилання 
 Архів   

 

1935 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швейцарії
Січень 1935